Long Marston est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Long Marston, village du Hertfordshire
North Marston, village du Warwickshire
Long Marston, village du Yorkshire du Nord

Voir aussi

Homonymie de toponyme